't Haantje, village de la commune de Coevorden, dans le Drenthe, aux Pays-Bas ;
 't Haantje, hameau de la commune de Rijswijk, en Hollande-Méridionale, aux Pays-Bas.